Швеция впервые выступила на Олимпийских играх в 1896 году и с тех пор не пропускала ни одной Олимпиады, за исключением летних Олимпийских игр в Сент-Луисе.

Швеция один раз сама принимала летние Олимпийские игры. В 1912 году игры прошли в Стокгольме. В 1956 году организаторам летних Игр в Мельбурне из-за карантина пришлось перенести соревнования по конному спорту в Стокгольм.

Национальный олимпийский комитет Швеции был создан и признан в 1913 году.

Шведские атлеты выиграли в общей сложности 483 медали на летних Олимпиадах и 144 на зимних.

Заявки Швеции на проведение Олимпиады

Медалисты

Медальная таблица

Медали на летних Олимпийских играх

Медали на зимних Олимпийских играх

Медали по летним видам спорта

*В таблицу не включены 6 медалей - три золотые, две серебряные и одна бронзовая – полученные на Летних Олимпийских играх 1908 и 1920 годов на соревнованиях по фигурному катанию.

Медали по зимним видам спорта

*В таблицу включены 6 медалей - три золотые, две серебряные и одна бронзовая – полученные на Летних Олимпийских играх 1908 и 1920 годов на соревнованиях по фигурному катанию.

Кроме того, на зимних Олимпийских играх 1952, которые проходили в Осло, Норвегия, был представлен показательным видом спорта хоккей с мячом. Принимавшая участие в турнире сборная Швеции заняла первое место.

Шведские спортсмены, выигравшие не менее 4 золотых олимпийских наград

См. также 
 Спорт в Швеции
 Список знаменосцев Швеции на Олимпийских играх

Ссылки  
 Статистика на Sports-reference.com 
 Швеция на официальном сайте Олимпийского движения